Leithe ist Ortsname von:

 Leithe (Bochum), einem Ortsteil der Stadt Bochum, Nordrhein-Westfalen
 Leithe (Essen), einem Ortsteil der Stadt Essen, Nordrhein-Westfalen

Weiteres:

Leithe ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Leithe (1828–1896), österreichischer Bibliothekar
 Hans Leithe (* 1978), norwegischer Skilangläufer 
 Harald Leithe-Jasper (1904–1977), österreichischer Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Leite
 Leithen